Only God Can Judge Me — мікстейп репера Young Buck, виданий як інтернет-реліз 16 вересня 2009 р. Гости: «Freeway» Рік Росс, Біґґі Ренкін. Мікстейп містить пісні з участю All Star, 8Ball & MJG, Yo Gotti, Лупе Фіаско та ін. Продюсери мікстейпу: Біґґі Ренкін, Меллі Мел.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Young Buck